Anisson – francuska rodzina drukarzy

Przedstawiciele 
 Laurent Anisson 1600–1672
 Jean Anisson (1642–1740)
 Étienne-Alexandre-Jacques Anisson (1749–1794)
 Alexandre-Jacques-Laurent Anisson (1776–1852)
 Roger-Léon Anisson-Duperron (1829–1908)